HK poate fi:

 Hong Kong, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .hk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Hong Kong

Legături externe 
  „HK” la acronymfinder.com